Бенчич () — хорватская фамилия.

Известные носители:
 Бенчич, Белинда (род. 1997) — швейцарская теннисистка.
 Бенчич, Драгомир (1911—1967) — народный герой Югославии.
 Бенчич, Любо (1905—1992) — хорватский югославский футболист и тренер, играл на позиции нападающего.